El paral·lel 44º nord és una línia de latitud que es troba a 44 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, la Mediterrània Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 15 hores i 29 minuts a l'estiu, i 8 hores i 53 minuts en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 44º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-  
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Mediterrània
| style="background:#b0e0e6;" | Golf de Gènova
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa just al nord de 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Adriàtic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes de Dugi Otok, Pašman, i terra ferma
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 3 km
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa prop de la ciutat de Kragujevac
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 15 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 4 km
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Negre
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Caspi
| style="background:#b0e0e6;" | Passa just al nord de l'illa Txetxen, 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Xinjiang — passa uns 22 km al nord d'Ürümqi
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Mongòlia Interior Jilin — Passa just al nord de Changchun Heilongjiang Jilin - Per uns 2 km Heilongjiang - for <1 km Jilin - Per uns 10 km Heilongjiang Jilin - Per uns 5 km Heilongjiang
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Japó
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Illa de Hokkaidō:— Prefectura de Hokkaidō  
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Illa de Hokkaidō:— Prefectura de Hokkaidō – Península de Shiretoko
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Nemuro
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | Illes Kurils
| Kunaixir, administrada per  però reclamada pel 
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa just al nord de l'illa de Shikotan, administrada per , reclamada pel 
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
|  Oregon Idaho Wyoming Dakota del Sud Minnesota Wisconsin
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac Michigan
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Michigan
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac Huron
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Ontàrio
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac Ontàrio
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Nova York Vermont Nou Hampshire Maine
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Golf de Maine – passa just al sud de Vinalhaven i Isle au Haut (Maine), 
|-
| 
! scope="row" | 
| Nova Escòcia
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nova Escòcia – Illa Sable
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 43º nord
 Paral·lel 45° nord

Referències 

Línies de latitud